Краули

 Краули — деревня в Псковской области России (Линовская волость Пыталовского района).
 Краули (Krauļi) — деревня в Андрупенской волости Дагдского края Латвии.
 Краули (Krauļi) — деревня в Андзельской волости Дагдского края Латвии.
 Краули, Дермот — ирландский актёр кино, театра и телевидения.

См. также
Кроули